Brixner ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Brixner (1866–1943), deutscher Landwirt und Politiker (DVP)
 Josef Brixner (1810–1899), österreichischer Komponist
 Kurt Brixner (* 1938), Karosseriebauer und Rennfahrer, Stuttgart
 Otto Brixner (* 1943), ehemaliger Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth, Vorsitz im Strafprozess gegen Gustl Mollath
 Ulrich Brixner (1941–2009), deutscher Manager
 Undine Brixner (* 1958), deutsche Schauspielerin